

Patronymes

 Frank Hughes (1881-1942), tireur sportif américain ;
 Frank Hughes (1905-1987), peintre britannique ;
 Frank Hughes (né en 1949), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Frank « Checker » Hughes (1894–1978), joueur australien de football australien ;
 Frank E. Hughes (né en 1893), directeur artistique et concepteur de produits américain ;
 Frank John Hughes (né en 1967), acteur américain ;
 Frank Joseph Hughes (1883-1967), juge canadien.

Toponyme

 Lycée Franck Hughes (Frank Hughes College), à Clifton, Tennessee (États-Unis).

Voir aussi

 Francis Hughes (1956-1981), militant de l'Armée républicaine irlandaise, mort lors de la grève de la faim irlandaise de 1981.